

Geografia 
 McKinley (Minnesota)
 Fort McKinley
 McKinley Park
 Condado de McKinley
 Monte McKinley atual Monte Denali

História 

 William McKinley

Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos